Karl Sell ist der Name folgender Personen:

* Karl Sell (Rechtswissenschaftler) (1810–1879), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Sell (Theologe) (1845–1914), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Karl Sell (Mediziner) (1907–1982), deutscher Orthopäde, siehe Manuelle Medizin #Deutschland ab 1950 
 Karl-Heinz Sell (* 1941), deutscher Fußballspieler